«Profecía» - o «La profecía» - puede referirse a:

Cine 
 La profecía (1976), película dirigida por Richard Donner.
 La profecía (2006), película dirigida por John Moore.

Música 
 Profecía (1994-), banda de  Ecuador.
 La profecía (1995), álbum de Amistades Peligrosas.
 A Profecia (2011), álbum de Bonde da Stronda.